Desa Podosari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Podosari (administrativ by i Indonesien, lat -6,95, long 110,14), Jawa Tengah, 
 Desa Podosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 109,53), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar